Le Roi Chevalier ou le Roi-Chevalier est un surnom donné à
 François Ier (roi de France) (1494-1547) ;
 Albert Ier (roi des Belges) (1875-1934).

Surnom